Джо́рдан Ста́ал (; ) — канадский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз». Чемпион мира 2007 года в составе сборной Канады, обладатель Кубка Стэнли 2009 года в составе «Питтсбург Пингвинз».

Общая информация 
Джордан — один из четырёх братьев Стаал. Старший Эрик (род. 1984) — бывший капитан «Каролины», олимпийский чемпион и чемпион мира. Второй по старшинству Марк (род. 1987) — защитник клуба «Флорида Пантерз». Младший  (род. 1990) сыграл всего два матча в НХЛ, но в первом же из них 25 апреля 2013 года вышел в стартовой пятёрке «Харрикейнз» вместе со своими братьями Эриком и Джорданом. Примечательно, что в том матче соперником «Каролины» был клуб Марка Стаала «Рейнджерс». Эрик, Джордан и Марк — первое в истории НХЛ трио братьев, каждый из которых сыграл более 1000 матчей в лиге.

На драфте НХЛ 2006 года был Джордан выбран в 1-м раунде под общим 2-м номером клубом «Питтсбург Пингвинз» (тремя годами ранее под этим же номером «Каролина Харрикейнз» выбрала Эрика Стаала).

В первом же сезоне в «Питтсбурге» 18-летний Джордан забросил 29 шайб и получил много авансов, был вызван на чемпионат мира в России (набрал два очка в 9 матчах), но за всю последующую карьеру в НХЛ пока ни разу не забрасывал более 25 шайб за сезон. В сезоне 2008/09, когда «Питтсбург» выиграл Кубок Стэнли, на счету Джордана было 49 очков (22+27) в 82 матчах в регулярном чемпионате и 9 очков (4+5) в 24 матчах плей-офф.

22 июня 2012 года «Питтсбург Пингвинз» обменял Джордана Стаала в «Каролину Харрикейнз» на выбор в первом раунде драфта НХЛ 2012, форварда Брэндона Саттера и защитника-проспекта Брайана Дюмулина.

12 апреля 2021 года сыграл свой 1000-й матч в регулярных сезонах НХЛ.

Награды 
 Участник матча молодых звёзд НХЛ (2007)
 Чемпион мира 2007 года
 Обладатель Кубка Стэнли 2009 года

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Питерборо Питс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой